Mihatovići su naselje u općini Tuzla, Federacija BiH, BiH.

Stanovništvo 

U Mihatovićima je romsko naselje u zapadnom dijelu Mjesne zajednice Šički Brod, što objašnjava veliku fluktuaciju broja Jugoslavena i Muslimana.

Izvori 

Naseljena mjesta u Tuzli